Авраам Кузьми́ч Новопо́льцев () — русский сказочник. Уличное имя — дед Абрам.

Биография 
Абрам Кузьмич родился 15 ноября 1828 года в селе Ясашное Помряскино (ныне  Ульяновской области). В 1870-х годах, когда к Новопольцеву пришла известность, его родное село относилось к Ставропольскому уезду Самарской губернии, из-за чего его относят к самарским сказочникам.

Был безземельным крестьянином, работал пастухом, вырастил четырёх сыновей. Жил бедно. По воспоминаниям современников Новопольцев был высоким, широкоплечим стариком. Любил выпить, побалагурить и рассказывать сказки, чем и прославился на всю округу.

Приходилось ему демонстрировать свой талант рассказчика и в соседнем селе Новиковка, в усадьбе местного помещика Лазарева. Здесь он и повстречался с поэтом и собирателем фольклора Дмитрием Садовниковым, который в 1871 году женился на дочери помещика.

Садовников записал от Новопольцева 72 сказки, которые вошли в сборник «Сказки и предания Самарского края». В предисловии Садовников намеревался рассказать о жизни сказочника, но не успел. Сборник был издан только через год после смерти фольклориста, а рукопись предисловия так и не была найдена.

В родном селе оригинальный талант земляка не ценили, он умер в нищете, его могила затерялась на сельском кладбище. Не сохранилось ни одного портрета сказочника. Исследователю Н.Захарчеву удалось установить, что внук Аврамия Кузьмича — Николай Иванович Новопольцев — также был известным в округе сказителем. Умер И. Н. Новопольцев в 1948 г. Могила находится на сельском кладбище.

Никаких памятных знаков в Старомайнском районе Ульяновской области памяти А. К. Новопольцева не имеется.

Сказки 
Авраам Новопольцев считается самым известным сказочником XIX века. Его относят к типу сказочников-балагуров: он наполнял свои сказки шутками, даже серьёзным ситуациям придавал комический характер, обширно пользовался зарифмованными присказками, рифмовал даже описательные части и диалоги персонажей, любил вводить в повествование кабацкие и трактирные сценки. Мастерство сказочника проявлялось и в богатом словарном составе языка, а подчёркнутое просторечие повышало динамизм повествования, придавая весьма напряжённый темп повествованию.

Новопольцев мастерски рассказывал сказки любых жанров: и волшебные, и бытовые сказки, и детские сказки о животных, и исторические предания и даже анекдоты. Однако преобладающим видом были волшебные сказки. 25 таких сказок вошло в сборник Садовникова. Авраам Кузьмич хорошо владел всеми приёмами классической волшебной сказки, используя общие места, повторы, сказочные формулы, постоянные эпитеты.

Значительное место в его репертуаре составляли сатирические антипоповские и антибарские сказки.

Память 
С 2003 года в Ульяновской области проводится ежегодный фольклорный фестиваль имени Абрама Новопольцева.

Примечания

Литература 
 
 Азадовский М. К. Абрам Новопольцев  // Русская сказка. Избранные мастера: В 2 т. / Ред. и коммент. М. К. Азадовского. — (М.; Л.): Academia, 1932. — Т. I. — С. 131—135.
 Новопольцев Абр. // Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002.
 
 Захарчев Н. Новопольцевы // Ленинская искра. — 1990. — 29 сентября. — С. 3. Родословная семьи Новопольцевых.
 ·Захарчев Н. Сказывальщик из Ясашного Помряскино // Мономах. — 2005. — № 1. — С. 12-13.
 Дед Абрам из Помряскино .
 Захарчев Н. Род русского сказителя Аврамия Новопольцева. — Ульяновск: Мастер Студия.
 Захарчев Н. Жил-был сказочник 
 Захарчев Н. Неизвестное об известных // Старомайнские известия. — 2019. — 29 нояб. — С. 4. (о дате рождения сказочника).

Сказочники XIX века
Умершие в Ульяновской области